Campomolino ima više značenja:
 Campomolino, Cuneo
 Campomolino, Treviso